Broadview ist der Name mehrerer Orte.

in den Vereinigten Staaten:
 Broadview (Florida)
 Broadview (Illinois)
 Broadview (Indiana)
 Broadview (Maryland)
 Broadview (Montana)
 Broadview (New Mexico)
 Broadview (North Carolina)
 Broadview (Ohio)
 Broadview (Pennsylvania)
 Broadview (Tennessee)
 Broadview (Texas)
 Broadview (Washington)
 Broadview Estates (North Carolina)
 Broadview Heights (Ohio)
 Broadview Park (Florida)
 Broadview Park (Maine)

in Kanada:
 Broadview (Saskatchewan)

Weitere Bedeutungen:
 Broadview (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto